Саралжын — название населённых пунктов в Казахстане:

 Саралжын — село в Бокейординском районе Западно-Казахстанской области.
 Саралжын — село в Жангалинском районе Западно-Казахстанской области.
 Саралжын — село в Коктерекском сельском округе Казталовского района Западно-Казахстанской области.
 Саралжын — село в Бирикском сельском округе Казталовского района Западно-Казахстанской области.
Саралжын (до 2018 г. - Биринши Май) — село в Сырымском районе Западно-Казахстанской области.